Bundesliga 1975/1976 był to 13. sezon niemieckiej pierwszej klasy rozgrywkowej w piłce nożnej. Sezon rozpoczął się 9 sierpnia 1975 roku, a zakończył się 12 czerwca 1976. Brało w niej udział 18 zespołów, które grały ze sobą systemem „każdy z każdym”. Tytuł mistrzowski obroniła Borussia Mönchengladbach, dla której był to czwarty tytuł mistrzowski w historii klubu. Tytuł króla strzelców zdobył Klaus Fischer, który strzelił 29 bramek.

Zasady rozgrywek 
W rozgrywkach brało udział 18 drużyn, walczących o tytuł mistrza Niemiec w piłce nożnej. Każda z drużyn rozegrała po 2 mecze ze wszystkimi przeciwnikami (razem 34 spotkania). 16., 17. i 18. drużyna tabeli spadły do 2. Bundesligi.

Drużyny

Stadiony

Tabela końcowa

Wyniki

Najlepsi strzelcy

Bibliografia 
 Oficjalne archiwa Bundesligi

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
1975 w piłce nożnej
1976 w piłce nożnej
1975 w Niemczech
1976 w Niemczech